Osoby o tym nazwisku:
 Felicjan Faleński – polski poeta, dramatopisarz, prozaik, tłumacz
 Stanisław Faleński – katolicki duchowny, urzędnik i prawnik